Het onderdeel 50m kleinkalibergeweer drie houdingen voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden op 6 augustus 2012.

Records

Kwalificatie

Finale

Resultaten

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslagen: London 2012 Shooting, 50m rifle 3 positions (3x40 shots) men final op de website van het Internationaal Olympisch Comité

Mannen